

Пача — присілок, Шекснинський район, Вологодська область
 Пача — село, Яшкинський округ, Кемеровська область

Пача — село, округ Рожнява, Кошицький край